

Codici 
E31 – codice ECO di alcune linee della variante di Leningrado della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi
E31 – sigla progettuale della BMW Serie 8

Trasporti 
Strada europea E31 – da Rotterdam a Ludwigshafen

Altro 
HMS E31 – sommergibile della classe E della Royal Navy